Манту:
  (1877—1956), французский историк.
 Манту, Шарль (1877—1947) — французский медик, в 1908 году предложил применять туберкулин внутрикожно с диагностической целью.
 Реакция Манту (туберкулиновая проба) — кожная проба (иммунологический тест), который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция.
 Манту — персонаж из вселенной «Звёздных войн», мужчина из расы селкатов, наёмник иногда работавший по заказу графа Дуку.
 Манту — манты, блюдо азиатской кухни

См. также 
 Манта (значения)
 Манты

Примечания